Mount Brown kan syfta på:

 Mount Brown, Kanada – ett berg i Alberta och British Columbia, Kanada
 Mount Brown, Western Australia – ett berg i Australien
 Mount Brown, Östantarktis – ett berg i Antarktis

Se även 
 Mount Braun